Карл Ве́бер:
 Вебер, Карл (1806—1879) — немецкий историк, социолог и экономист.
 Вебер, Карл Иванович (1841—1910) — российский дипломат и кореевед.
 Вебер, Карл Карлович (1855—1911) — российский инженер.
 Вебер, Карл Мария фон (1786—1826) — немецкий композитор.
 Вебер, Карл Отто (1827—1867) — немецкий хирург.
 Вебер, Карл Кристиан (1886—1970) — католический епископ, член монашеского ордена вербистов, первый епископ епархии Линьи.
 Вебер, Карл (Кирилл) Эдуардович (1834—1913) — российский музыкальный педагог и искусствовед.
 Вебер, Карл Юлиус (1767—1832) — немецкий историк.